Рожки:

 Рожки́ — макаронные изделия.
 Рожки́ — стручки рожкового дерева.
 Ро́жки — образования на головах у некоторых животных.

Топонимы:

Белоруссия 
 Рожки — деревня в Мядельском сельсовете Мядельского района Минской области.

Россия 
 Рожки — деревня в составе района Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы, ранее находилась на территории Московской области.

Украина 
 Рожки — село, Житомирский район, Житомирская область.
 Рожки — село, Таращанский район, Киевская область.
 Рожки — село, Оржицкий район, Полтавская область. Ликвидировано в 1995 году.

См. также 
 Рожок (значения)